Белл, Уильям:
 Белл, Уильям (1902—1971) ― американский тубист и музыкальный педагог.
 Белл, Уильям Эйбрахам (1841—1921) — английский естествоиспытатель и путешественник.
 Белл, Уильям (род. 1939) — американский певец в жанре соул и автор песен.
 Белл, Уильям Брент — американский режиссер, сценарист и продюсер.